A bizsu a következőket jelentheti:

 Bizsu: nem nemesfémből vagy drágakőből készült ékszer
 Bizsu: a Frakk, a macskák réme 1. évad 7. része
 Bizsu: 1940-es fekete-fehér amerikai film
 Bizsu: Dilinkó Gábor beceneve